Круститла има више значења:

 Круститла (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Круститла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круститла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круститла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круститла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круститла (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Круститла (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Круститла (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круститла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круститла, Гороститла (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику